Tenisový turnaj ATP Copa Claro 2012 se konal ve dnech 18. – 26. února v argentinském hlavním městě Buenos Aires venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 484 100 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'David Ferrer (vítěz)
  Nicolás Almagro (finále)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Juan Ignacio Chela (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Facundo Bagnis
  Fernando González
  Horacio Zeballos

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Igor Andrejev
  Federico Delbonis
  Javier Martí
  Andrés Molteni
  Wayne Odesnik – jako šťastný poražený

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= David Ferrer
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= David Nalbandian
|RD1-score2-1=1
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=6
|RD1-team3= Stanislas Wawrinka
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=5
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Nicolás Almagro
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=7

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= David Ferrer
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2=2
|RD2-team2= Nicolás Almagro
|RD2-score2-1='6
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=2
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (čtvrtfinále)
  Michal Mertiňák /  André Sá (finále)
  Pablo Andújar /  Carlos Berlocq (čtvrtfinále)
  Pere Riba /  João Souza ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP Buenos Aires
Sport v Argentině v roce 2012
ATP World Tour 2012